Herăști se poate referi la:
 Herăști, Giurgiu
 Herăști, Vâlcea

Vezi și 
 Herescu

Toponime românești